Haffner steht für:
 Haffner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sigmund-Haffner-Gasse, Gasse in der Altstadt von Salzburg

Haffner ist der Name folgender

Musikwerke:
 Haffner-Serenade, Serenade von Mozart (KV 250)
 Haffner-Sinfonie, Sinfonie von Mozart, siehe 35. Sinfonie (Mozart) (KV 385)

geografischer Objekte:
 Haffner-Gletscher, Gletscher an der Nordküste des Viktorialands, Antarktika
 Haffner-Pass, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Hafner
 Häffner